El Torneig d'Hobart 2023, també conegut com a Hobart International 2023, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La 28 edició del torneig es va a celebrar entre el 9 i el 14 de gener de 2023 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista estatunidenca Lauren Davis va guanyar el segon títol del seu palmarès, el primer en sis anys.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
WTA Tour 2023